Прю́фер (, , , ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Прюфер, Клеменс (род. 1997) — немецкий легкоатлет.
 Прюфер, Курт (1891—1952) — инженер фирмы «Й. А. Топф и сыновья», создатель крематориев для нацистских лагерей смерти.
 Прюфер, Хайнц (1896—1934) — немецкий математик.
 Прюфер, Хеннинг (род. 1996) — немецкий легкоатлет.

См. также 

 Правер
 Прювер (Prüwer)
 Прюффер (Prüffer)